João de Ataliba Nogueira (1834-1921) — advogado e cafeicultor brasileiro
José Carlos de Ataliba Nogueira (1901-1983) — jurista, político e professor brasileiro

Desambiguações de história